Казыбек бека (, до 2000 г. — ст. Узун-Агач) — станция (тип населенного пункта) в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Темиржолского сельского округа. Находится примерно в 41 км к северу от села Узынагаш. Код КАТО — 194267100.

В советское время в поселке был совхоз «50 лет КазССР», основной сферой деятельности было выращивание пшеницы на территории 10 тыс. га, после приобретения независимости совхоз был продан в частную собственность и ликвидирован. В данное время все поля стоят пустые, бывший зернозаготовительный комбинат разрушен.

В 2020 году был построен автомобильный мост над железнодорожными путями.

В поселке существует единственное частное предприятие, дающее рабочие места в количестве 10 человек: камнеобрабатывающий завод.

В 2020 году был заменена старая сеть водопровода на новую. Пробурено 8 артезианских скважин по 240 метров каждая. Солёность воды резко упала.

К посёлку подведена газовая труба, но уже более 20 лет газ для потребителей не доведён.

В посёлке существует общественная баня, клуб любителей шахмат, для пенсионеров каждые выходные летом проводятся дискотеки под гармошку. Существует 5 детских садов, 1 школа. Проведёт интернет по оптоволокну к каждому дому.

Население 
В 1999 году население станции составляло 4960 человек (2464 мужчины и 2496 женщин). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживали 4722 человека (2376 мужчин и 2346 женщин).

Основная масса населения — безработные. Многие семьи живут на пенсии своих родителей.

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Алматинская область)
Переименованные населённые пункты Казахстана